Nóatún, de woonplaats van de Noordse zeegod Njǫrð
Noatun (mediaplayer), een mediaplayer van de K Desktop Environment